Szöllősi István (1863-1951) pedagógus, újságíró, művelődésszervező
Szöllősi István (1954) síelő, tájfutó
Szöllősi István (1984) informatikus, matematikus